МЛБ в сезоне 1991 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Миннесота Твинс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Атланта Брэйвз — Питтсбург Пайрэтс 4-3

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Миннесота Твинс — Торонто Блю Джейс 4-1

Мировая серия 
 Мировая серия 1991: Миннесота Твинс — Атланта Брэйвз 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1991 год в бейсболе